Gislev (plaats), plaats in Denemarken
 Gislev (parochie), parochie in Denemarken